Sisters of Wellber () — фентезійний аніме серіал, створений студією Trans Arts за підтримки студії Production I.G. Режисер — Хамана Такаюкі. Серіал вийшов на екрани в Японії на телеканалах Tokyo MX, Mētele, ABC та AT-X в квітні 2007 року. Показ другого сезону серіалу почався 1 січня 2008 року.

З 28 лютого 2007 в журналі Monthly Comic Blade видавництва Mag Garden, почала виходити манґа-адаптація MUZZLE-LOADER ～Wellber Stories～ ()

Сюжет
Ріта Сіол — принцеса королівства Уеллбер та Тіна Лотер — прославлена злодійка. Важко уявити, щоб вони могли де-небудь зустрітися і познайомитися і, проте, це трапилося. Тіна вирішила вкрасти статуетку «Золотої Богині» з королівських апартаментів в той самий день, коли принцесу Ріту вперше відвідав її жених, принц королівства Сангатрас — Гернія.

Тіна стає свідком того, як принцеса захищаючись випадково вбиває свого майбутнього чоловіка. Тепер щоб не допустити війни між королівством Уеллбер та Сангатрас, вони повинні терміново доставити послання до королівства Грідом, давнього союзника Уеллберу.

Основні персонажі

Лотар Тіна () — професійна злодійка, коли вона намагалася вкрасти золоту статуетку з королівського палацу, випадково познайомилась з принцесою Рітою. Тіна дуже вправна зі своїм пістолетом, але воліє не вбивати людей. Узялася супроводжувати принцесу в королівство Грідом, де може переховуватися вбивця її батьків, якому Тіна хоче помститися.

Сейю: Такеучі Дзюнко

Сіор Ріта () — принцеса королівства Уеллбер. Вона дуже сильно поранила принца Гернія, коли той намагався зґвалтувати її. Тому, щоб запобігти війні з королівством Сангатрас, вона повинна як найшвидше дістатися до королівства Грідом з таємною дипломатичною місією.

Дуже дивно, як для принцеси, але Ріта дуже вправна в ближньому бої.

Сейю: Такахаші Мікако

Аніме

Творці серіалу

Серії аніме

Перший сезон

Другий сезон

Посилання
 Офіційний сайт аніме 
 Сайт Production I.G 
 Сайт Production I.G  
 Sisters of Wellber  в енциклопедії Anime News Network

Аніме 2007